Saint-Flour – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia, w departamencie Cantal
 Saint-Flour – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia, w departamencie Puy-de-Dôme
 Okręg Saint-Flour – okręg w środkowej Francji